Martinspforte bezeichnet:
 Martinspforte (Worms), ein abgebrochenes Tor der inneren Stadtmauer von Worms
 Haus Martinspforte, ein städtebaulicher Ersatz vom Beginn des 20. Jahrhunderts für das vorgenannte, abgebrochene Tor
Siehe auch:
 Martinstor